Branisko – potok, dopływ Głębokiego Potoku
 Branisko – pasmo górskie we wschodniej Słowacji
 Branisko – przełęcz w górach Branisko
 Tunel Branisko – tunel drogowy pod tą przełęczą

 Branisko – właściwie: Żar – szczyt górski w Pieninach Spiskich

Przypisy